Příjmení Vostřák nosí více různých osobností:

 Milena Vostřáková (1934–2011) – televizní hlasatelka a moderátorka
 Pavel Vostřák (* 1972) – český hokejista
 Zbyněk Vostřák (1920–1985) – český hudební skladatel

Česká příjmení